Mountainbike for kvinder ved Sommer-OL 2012 blev kørt den 11. august 2012 på Hadleigh Farm.

Resultat 

<div>

Placering 

Mountainbike kvinder
Kvindesport under OL